Pratylenchus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Pratylenchus i familjen Hoplolaimidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pratylenchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Pratylenchus